СБПЧ Оркестр — альбом группы «Самое большое простое число» в жанре электронной музыки, выпущенный в ноябре 2008 года при посредничестве лейбла «Снегири».



Участники записи

СБПЧ 
 Илья Барамия — электроника, металлофон, вокал
 Александр Зайцев — электроника, гитара, детские музыкальные инструменты, вокал
 Кирилл Иванов — электроника, детские музыкальные инструменты, вокал, автор текстов

Приглашённые участники 
 Стас Барецкий — вокал, автор текстов
 Юрий Высоков — автор тестов
 Максим Скворцов — автор текстов
 Василий Степанов — автор текстов
 Ларик Сурапов — вокал, автор текстов
 Михаил Феничев — вокал, автор текстов
 Кирилл Борисов — барабаны
 Юрий Высоков — колёсная лира
 Митя Гольцман — мелодика, кларнет, блок-флейта, окарина, жалейка, свирель
 Илья Зинин — гитара
 Константин Зайцев — гитара
 Дмитрий Меркулов — бас-гитара
 Юля Мильчакова — фортепиано
 Сергей Разводов — синтезатор
 Света Шебеко — вокал

Список композиций

История создания 

«СБПЧ Оркестр» — логичное продолжение совместного альбома «Ёлочных игрушек» с актуальными российскими поэтами под названием «Дикие ёлочные игрушки» (2006) и дебютного альбома группы «СБПЧ».

Газета «Труд», назвавшая Барамию и Зайцева идейными преемниками Сергея Курёхина из группы «Поп-механика», в июле 2008 года писала: «Осознанно или нет, на втором году жизни своего проекта Кирилл вдруг предпринял шаг, достойный самого Курёхина: попросил зрителей принести с собой детские дудочки и металлофоны и поимпровизировать вместе с артистами на концерте. И этим смелым шагом — впервые в практике отечественной поп-музыки — полностью уничтожил границу между сценой и залом».

Официальные видеоклипы

Критика 
Барнаульское издание Vatokata писало: «Альбом «СБПЧ Оркестр» — единственный в 2008 году диск, который в обязательном порядке должны были послушать мы все, потому что он, в общем, о нас».

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы электронной музыки
Альбомы IDM
Хип-хоп-альбомы России
Альбомы «Ёлочных игрушек»